Заслуженный деятель науки — почётное звание, присваивающееся выдающимся учёным за личные заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, успешном внедрении и использовании научных разработок, создании научных межотраслевых школ и т. д. Присваивается во многих республиках бывшего СССР и регионах России.

 Заслуженный деятель науки Российской Федерации — почётное звание, входящее в государственную наградную систему Российской Федерации.
 Заслуженный деятель науки РСФСР — почётное звание РСФСР, которое присваивалось с 1931 года Президиумом Верховного Совета РСФСР за особые заслуги в области науки с вручением гражданину почётной грамоты. Последнее награждение состоялось в 1995 г.
 Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан — почётное звание, входящее в государственную наградную систему Республики Узбекистан
 Заслуженный деятель науки УзССР — Почетное звание УзССР. Присваивалось Президиумом Верховного Совета УзССР, за особые заслуги в области науки, с вручением Знака(медали).
 Заслуженный деятель науки Республики Армения — почётное звание Армении, присваиваемое Президентом Республики Армения
 Заслуженный деятель науки Республики Беларусь
 Заслуженный деятель науки Республики Казахстан — почётное звание Казахстана
 Заслуженный деятель науки КазССР — почётное звание Казахской ССР, присваивалось Президиумом Верховного Совета Казахской ССР
 Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан — почётное звание Таджикистана

См. также 
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Заслуженный деятель науки и техники Украины
 Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР
 Заслуженный деятель науки и образования
 Заслуженный деятель науки Московской области

Почётные звания